La Chapelle-Saint-Sauveur (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 La Chapelle-Saint-Sauveur (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary

Zobacz też